Hoodoo peut faire référence à :

En géologie et en géographie 
 Hoodoo ou cheminée de fée, le nom donné à une structure géologique particulière dans certaines parties du monde ;
 Hoodoo Mountain, un volcan de Colombie-Britannique, Canada ;
 Hoodoo Butte, un volcan de l'Oregon, États-Unis ;
 Hoodoo Ski Area, une station de ski située sur le Hoodoo Butte ;
 Hoodoo (géographie), montagne dans le comté de Latah, Idaho, États-Unis ;
 Castle Rock Hoodoos Provincial Park, un parc provincial près de Savona, Colombie-Britannique, Canada.

Dans la culture 

 Le hoodoo, un ensemble de croyances populaires afro-américaines ;
 Hoodoo Gurus, un groupe de rock australien ;
 Hoo-Doo : jeu solitaire développé par Maurice Jacques de Montréal et produit par Trynes Sales de New York en 1952, vendu par millions d'exemplaires ;
 Hoodoo, un album d'Alison Moyet ;
 Hoodoo, un album de John Fogerty ;
 Hoodoo, un album de Krokus ;
 Hoodoo, une chanson du groupe Muse de l'album Black Holes and Revelations ;
 Hoo doo, une chanson du groupe Noir Désir figurant sur l'album Du ciment sous les plaines publié en 1991.
 Hoodoo Man, une chanson du groupe Krautrock ;
 Hoodoo Operator, une chanson du groupe Clutch ;
 Horatio J. HooDoo, un personnage de l'émission télévisée Lidsville ;